Johann Wiederhold im Nachnamen teilweise auch Widerhold oder Wiederholdt, ist der Name von

* Johann Carl Wiederhold († 1826), deutscher Universitätsbuchbinder in Göttingen und Verleger von Stammbuchblättern
 Johann Dietrich von Wiederhold (1651–1715), deutscher Offizier, Obervogt und Festungskommandant